Bolków (stad) (voorheen Duits Bolkenhain), stad in Neder-Silizië
 Bolków (gemeente), gemeente in Neder-Silizië
 Bolków (West-Pommeren), plaats in West-Pommeren
 Buitenkamp Bolkenhain, een subkamp van concentratiekamp Groß-Rosen, gelegen bij Bolków.

 Bölkow (Satow), een plaats in de gemeente Satow, Duitsland
 Bölkow (Mühl Rosin), een plaats in de gemeente Mühl Rosin, Duitsland
 Ludwig Bölkow, een Duits luchtvaartpionier